Байрамукова, Халима́т Башчи́евна, (по мужу Кубанова) (карач.-балк. Байрымукъланы Башчыны къызы Халимат); ,  — , ) — советская поэтесса, прозаик, драматург, член Союза писателей с 1939 года.

Биография 
Родилась 15 августа 1917 года в древнем карачаевском ауле Хурзук Карачаево-Черкесской республики. Она училась в педагогическом институте, затем окончила Литературный институт им. М. Горького и Высшие литературные курсы в Москве.

В период войны проходила службу в качестве медсестры 2436-го эвакогоспиталя, являлась секретарем комсомольской организации.

Работала ответственным секретарём областной газеты, первым консультантом Карачаевской писательской организации, главным редактором Карачаево-Черкесского книжного издательства, в течение 10-ти с лишним лет возглавляла писательскую организацию Карачаево-Черкесии.

Творчество 
Халимат Байрамукова — автор 14 поэтических сборников, четырёх романов, пяти повестей и многих рассказов, четырёх публицистических книг, либретто первой национальной оперы «Последний изгнанник», а также первой карачаевской музыкальной комедии «Бесфамильная невеста». Её произведения печатались на пятидесяти языках мира.

Первым литературным произведением её была пьеса «Два сердца», изданная в 1939 году. В последующие годы появляются поэтические сборники: «Любимые горы», «Люблю я жизнь», «Исповедь», «Дым очага», «Снова в путь», «Суд аула», «День за днём», «Весенний полдень», «Восьмой день недели», «Одержимость» и другие.

Её перу принадлежат повести: «Семья Карчи», «И плакал сын», «Вечные всадники», романы «Годы и горы», «Утренняя звезда», «Мёлек», «Четырнадцать лет» и другие.

«Моя жизнь» — так называется последняя книга писательницы, вышедшая в год её смерти — 1996 году. Это автобиографическая книга, плод жизненных наблюдений и размышлений, которая даёт глубокое представление о среде, в которой она росла и взрослела.

Награды 
Литературные заслуги народного поэта Карачаево-Черкесии Халимат Байрамуковой были отмечены правительственными наградами-орденами: «Знак почета», «Дружба народов»; Юбилейной медалью «За доблестный труд».

Память 
Её имя носит Национальная библиотека Карачаево-Черкесской республики, она почетная гражданка г. Велинграда (Болгария).

Примечания

Литература 
 Теплый ливень надежд : избранное / Халимат Байрамукова; [сост. : Ф. И. Байрамукова, Батчаева Л. А.]. - : Эльбрусоид, 2008. — 594, [1] с. : ил., портр., фотографии; 25 см. — (Карачаево-балкарская энциклопедия. Серия «Карачаево-балкарская литературная классика» (КБЛК) / Фонд «Эльбрусоид»).; ISBN 978-5-91075-003-0

Ссылки 
 ХАЛИМАТ БАШЧЫЕВНА (1918—1996)
 вернуться бы из небытия…

Поэты по алфавиту
Драматурги по алфавиту
Писатели СССР
Карачаевские поэты
Карачаевские писатели
Карачаевские драматурги
Поэты СССР
Поэты России
Писательницы России XX века
Драматурги СССР
Драматурги России
Поэтессы
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Почётные граждане Велинграда
Писательницы СССР
Народные поэты Карачаево-Черкесии
Писатели Карачаево-Черкесии